Vavin peut faire référence à :
 Alexis Vavin, homme politique français
 la rue Vavin à Paris
 l'avenue Vavin à Paris
 Vavin, station du métro de Paris
 la place Pablo-Picasso souvent nommée « carrefour Vavin » en raison de la station de métro éponyme.